Wackerstein steht für:

 ein Schotterstein aus Grauwacke
 Wackerstein (Pförring), Ortsteil von Pförring, Landkreis Eichstätt, Oberbayern
 Schloss Wackerstein
Wackerstein, Felsformation bei Pfullingen

Siehe auch:
 Wacke
 Wackelstein